Jewlojew ist der Familienname folgender Personen:

 Achmed Jewlojew (* 1974), Anführer der militanten islamistischen Gruppe Inguschski Dschamaat in Inguschetien
 Magomed Jachjajewitsch Jewlojew (1971–2008), oppositioneller inguschetischer Journalist und Unternehmer
 Mussa Gilanijewitsch Jewlojew (* 1993), russischer Ringer 
 Selimchan Jewlojew, Bürgermeister der inguschetischen Stadt Karabulak (Russland)